Алекса́ндр Фёдорович Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Фёдорович (1855—1935) — российский юрист и правовед, композитор.
 Фёдоров, Александр Фёдорович (1871—1938) — российский депутат Государственной Думы II созыва.